Ko Lanta (în ) este un district (Amphoe) din provincia Krabi, Thailanda, cu o populație de 30.500 de locuitori și o suprafață de 339,843 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în five subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 37 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Krabi